5-й конно-артиллерийский дивизион — конно-артилерийская часть (дивизион) в составе 5-й кавалерийской дивизии 16-го армейского корпуса Российской Императорской армии.

Дислокация:
 1875 — 1912 год — Здунская-Воля, Калишской губернии ;
 1913 год — Самара.

Наименование 
В период времени своего существования дивизион имел следующие наименования:
 1882 — 1907 — 10-й конно-артиллерийский дивизион.
 1907 — 1918 — 5-й конно-артиллерийский дивизион.

Боевые действия

В Первой Мировой войне 
В Первой Мировой войне в составе 5-й кавалерийской дивизии. С началом войны — в Восточно-Прусской операции. В 1915 году — на Юго-Западном фронте. Далее — на Двинском рубеже.

В Гражданской войне 
Летом 1918 года командиром дивизиона капитаном Василием Вырыпаевым на базе тылового парка дивизиона в Самаре создана 1-я Волжская отдельная артиллерийская батарея. Батарея вошла в состав Народной армии КОМУЧа под командованием подполковника Каппеля. С января 1919 года — в составе Волжской кавалерийской бригады Волжского корпуса генерала Каппеля.

Командиры 5-го (10-го) конно-артиллерийского дивизиона 
 1.01.1897 — 1.01.1900 — подполковник Коломейцев, Василий Васильевич 
 1.01.1901 — 1.01.1904 — подполковник Баньковский, Владимир Александрович 
 ?-22.09.1906 — полковник Ромишевский, Модест Владиславович
 22.09.1906 — 05.05.1909 — флигель-адъютант полковник Гаврилов, Василий Тимофеевич
 26.05.1909 — после 01.03.1914 (18.01.1916?) — полковник Милович, Дмитрий Яковлевич

Примечания

Ссылки 
 Страница на Regiment.ru.
 Российский государственный военно-исторический архив. Путеводитель. Том 2. 2006.

Конная артиллерия
Кавалерия России во время Первой мировой войны
Воинские части и формирования, созданные в 1875 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году
Воинские формирования Российской империи